Condado de Ontario puede referirse a;

Condado de Ontario (Nueva York), condado en el estado de Nueva York, Estados Unidos.
Condado de Ontario (Ontario), condado histórico en la provincia de Ontario, Canadá.